Andrew Desjardins (né le  à Lively, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Le , il échangé au Blackhawks de Chicago en retour de Ben Smith.

Le , il remporte sa première Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Le , il signe avec le Blackhawks de Chicago pour deux saisons. Il empochera  par année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO || 55 || 3 || 6 || 9 || 41 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO || 58 || 17 || 17 || 34 || 49 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2005-2006 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO || 66 || 12 || 16 || 28 || 78 || 4 || 2 || 3 || 5 || 10 
|-
|2006-2007 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO || 65 || 16 || 26 || 42 || 96 || 13 || 2 || 5 || 7 || 18
|-
|2007-2008 || Bucks de Laredo || LCH || 64 || 22 || 37 || 59 || 112 || 11 || 2 || 4 || 6 || 21
|- 
|2008-2009 || RoadRunners de Phoenix || ECHL || 5 || 2 || 0 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH || 74 || 8 || 14 || 22 || 99 || 12 || 4 || 2 || 69 || 13
|-
|2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH || 80 || 19 || 27 || 46 || 126 || 11 || 2 || 2 || 4 || 32 
|-
|2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 58 || 12 || 17 || 29 || 69|| - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 17 || 1 || 2 || 3 || 4 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 76 || 4 || 13 || 17 || 47 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
|2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 42 || 2 || 1 || 3 || 61 || 11 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 81 || 3 || 14 || 17 || 86 || 7 || 0 || 2 || 2 || 31
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 56|| 5|| 3|| 8|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Blackhawks de Chicago || LNH || 13 || 0 || 2 || 2 || 7 || 21 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 77 || 8 || 5 || 13 || 30 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 46 || 0 || 1 || 1 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 31||13||13||26||14||10||0||2||2||6
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL ||51 ||15 ||28 ||43 ||22 ||13 ||9 ||5 ||14 ||14
|-
| 2019-2020 || Adler Mannheim || DEL ||50 ||18 ||26 ||44 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Adler Mannheim || DEL ||8 ||0 ||2 ||2 ||10 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
| 2021-2022 || Adler Mannheim || DEL ||  || 

| 408 || 23 || 41 || 64 || 307 || 53 || 3 || 5 || 8 || 47

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Adler Mannheim